Прогре́сс () — многозначный термин, основное значение — движение вперёд, успех — направление развития от низшего к высшему, поступательное движение вперёд. Также этим термином называются ряд населённых пунктов, предприятий, спортивных команд, технических объектов и др.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Прогресс — посёлок в Лоевском районе Гомельской области.
 Прогресс — посёлок в Мозырском районе Гомельской области.
 Прогресс — деревня в Чечерском районе Гомельской области.
 Прогресс — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Прогресс — деревня в Солигорском районе Минской области.
 Прогресс — деревня в Ковалевском сельсовете Бобруйского района Могилёвской области.
 Прогресс — деревня в Горбацевичском сельсовете Бобруйского района Могилёвской области.

Болгария 
 Прогрес () — село в общине Момчилград Кырджалийской области

Казахстан 
 Прогресс — село в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.
 Прогресс — село в Карасуском районе Костанайской области.
 Прогресс — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2018 г.
 Прогресс — до 2008 г. название села Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области.
 Прогресс — до 2008 г. название села Туран Мактааральского района Южно-Казахстанской области.
 Прогресс — до 2008 г. название села Кокпарсай Мактааральского района Южно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Прогресс — село в Узгенском районе Ошской области.
 Прогресс — село в Чуйском районе Чуйской области.
 Прогресс — прежнее название села Бактуу-Долоноту Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области.

Молдавия 
 Прогресc — бывший посёлок городского типа, включённый в 1994 году в городскую черту Оргеева

Россия 
 Прогресс — хутор в Гиагинском районе Адыгеи.
 Прогресс — посёлок городского типа в составе города Райчихинск Амурской области.
 Прогресс — деревня в Бижбулякском районе Башкортостана.
 Прогресс — деревня в Кугарчинском районе Башкортостана.
 Прогресс — село в Янаульском районе Башкортостана.
 Прогресс — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Прогресс — посёлок в Климовском районе Брянской области.
 Прогресс — посёлок в Комаричском районе Брянской области.
 Прогресс — посёлок в Мглинском районе Брянской области.
 Прогресс — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Прогресс — посёлок в Трубчевском районе Брянской области.
 Прогресс — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Прогресс — посёлок в Аннинском районе Воронежской области.
 Прогресс — село в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.
 Прогресс — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Прогресс — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Прогресс — село в Хвастовичском районе Калужской области.
 Прогресс — деревня в Промышленновском районе Кемеровской области.
 Прогресс — хутор в Гулькевичском районе Краснодарского края.
 Прогресс — посёлок в Новокубанском районе Краснодарского края.
 Прогресс — село в составе города Сочи Краснодарского края.
 Прогресс — посёлок в Темрюкском районе Краснодарского края.
 Прогресс — деревня в Назаровском районе Красноярского края.
 Прогресс — село в Шадринском районе Курганской области.
 Прогресс — посёлок в Большеболдинском районе Нижегородской области.
 Прогресс — посёлок в Боровичском районе Новгородской области.
 Прогресс — посёлок в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Прогресс — посёлок в Малоархангельском районе Орловской области.
 Прогресс — деревня в Малоархангельском районе Орловской области.
 Прогресс — посёлок в Мценском районе Орловской области.
 Прогресс — посёлок в Урицком районе Орловской области.
 Прогресс — село в Кузнецком районе Пензенской области.
 Прогресс — хутор в Весёловском районе Ростовской области.
 Прогресс — посёлок в Волгодонском районе Ростовской области.
 Прогресс — хутор в Егорлыкском районе Ростовской области.
 Прогресс — посёлок в Сальском районе Ростовской области.
 Прогресс — посёлок в Сараевском районе Рязанской области.
 Прогресс — посёлок в Хворостянском районе Самарской области.
 Прогресс — посёлок в Ивантеевском районе Саратовской области.
 Прогресс — посёлок в составе города Первоуральск Свердловской области.
 Прогресс — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Прогресс — посёлок в Будённовском районе Ставропольского края.
 Прогресс — посёлок в Кировском районе Ставропольского края.
 Прогресс — хутор в Кочубеевском районе Ставропольского края.
 Прогресс — деревня в Знаменском районе Тамбовской области.
 Прогресс — посёлок в Уваровском районе Тамбовской области.
 Прогресс — посёлок в Бугульминском районе Татарстана.
 Прогресс — деревня в Молчановском районе Томской области.
 Прогресс — посёлок в Киреевском районе Тульской области.
 Прогресс — деревня в Ялуторовском районе Тюменской области.
 Прогресс — антарктическая станция, база санно-гусеничных походов вглубь Антарктиды.

Украина 
 Прогресс — посёлок в Томаковском районе Днепропетровской области.
 Прогресс — село в Покровском районе Донецкой области.
 Прогресс — село в Кременском районе Луганской области.
 Прогресс — село в Кобелякском районе Полтавской области.
 Прогресс — село в Кролевецком районе Сумской области.
 Прогресс — село в Середино-Будском районе Сумской области.
 Прогресс — село в Балаклейском районе Харьковской области.
 Прогресс — посёлок в Краснокутском районе Харьковской области.
 Прогресс — посёлок в Козелецком районе Черниговской области.
 Прогресс — посёлок в Менском районе Черниговской области.
 Прогресс — село в Семёновском районе Черниговской области.

Предприятия и организации

Белоруссия 
 «Прогресс» — мебельная фабрика в Гомеле.

Россия 
 «Прогресс» — советское и российское издательство; образовано в 1931 году.
 «Прогресс» — советское и российское промышленное предприятие в Мичуринске (Тамбовская область).
 ЦСКБ-Прогресс — российское ракетно-космическое предприятие в Самаре.
 НПО Прогресс — российский производитель аппаратуры спутниковой навигации в Москве.
 Прогресс — дочернее предприятие Ленинградского оптико-механического объединения.
 Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н. И. Сазыкина — авиастроительная компания в Арсеньеве.

Украина 
 «Специализированная внешнеторговая фирма „Прогресс“» — дочернее предприятие государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного назначения «Укрспецэкспорт»
 ЗМКБ «Прогресс» им. академика А. Г. Ивченко — машиностроительное КБ, государственное предприятие в составе государственного концерна «Укроборонпром».
 ГП «Научно-производственный комплекс «Прогресс»» — предприятие военно-промышленного комплекса Украины (г. Нежин, Черниговская область)
 ПК Прогресс — металлообрабатывающий завод (Запорожье).
 Бердичевский машиностроительный завод «Прогресс» (ПАО БМЗ «Прогресс») — машиностроительный завод (Бердичев).
 Шахта «Прогресс» — угледобывающее предприятие в Донецкой области.

Спортивные клубы 
 «Прогресс» — советский футбольный клуб из Баку.
 «Прогресс» — советский и украинский футбольный клуб из Бердичева.
 «Прогресс» — российский футбольный клуб из Бийска. Основан в 1966 году.
 «Прогресс» — российский футбольный клуб из Каменск-Шахтинского.
 «Прогресс» — российский футбольный клуб из Ступино.
 «Прогресс» — российский футбольный клуб из Черняховска. Основан в 1960 году.
 «Прогресс» — российский хоккейный клуб из Глазова. Основан в 1954 году.
 «Прогресс» — российский хоккейный клуб из Соликамска (1993—2002).
 «Прогресс» — российский мини-футбольный клуб из Глазова. Основан в 1999 году.
 «Прогресс» — название российского футбольного клуба «Позис» из Зеленодольска в 1960—1965 и в 1993—2003 годах.
 «Прогресс» — название узбекистанского футбольного клуба «Кызылкум» из Зарафшана в 1982—1994 и в 1995—1997 годах.
 «Прогресс» — название азербайджанского футбольного клуба «Кяпаз» из Гянджи (Кировабада) в 1975—1981 годах.
 См. также
 «Прогрес» — люксембургский футбольный клуб из Нидеркорна.
 «Прогресо» — уругвайский футбольный клуб из Монтевидео.

Другое 
 «Прогресс» — телепрограмма о науке, выходившая в 2007—2010 годах на Пятом канале.
 «Прогресс» (Прогресс-2) — советская, российская антарктическая круглогодичная станция, открыта в 1989 году.
 «Прогресс» — серия транспортных грузовых космических кораблей.
 «Прогресс» — серия моторных лодок, производилась в СССР с 1960-х годов на Куйбышевском авиационном заводе.
 «Прогресс» — модельный ряд автобусов на шасси грузовиков ГАЗ и ЗИЛ, выпускались в 1940—1990 годы на авторемонтном заводе МО СССР в Кёнигс-Вустерхаузен (ГДР).
 «Прогресс 3М44» — советская крылатая противокорабельная ракета.
 «Прогресс» — газопровод.
 «Прогресс» — велосипед В-110 производства Харьковского велозавода (и других) времен СССР
 Прогресс - советский сорт озимой пшеницы (выведен в 1984 году).

См. также 
 
 
 
 Городской округ Прогресс — муниципальное образование в Амурской области.
 Сельское поселение Прогресс — сельское поселение в Хворостянском районе Самарской области
 Progress — шестой студийный альбом английской поп-группы Take That
 Progress — промышленная СУБД, разрабатываемая компанией Progress Software
  — американская компания, продающая инфраструктурное программное обеспечения для бизнеса.
 Progress 4GL — язык программирования 4-го поколения, разработанный Progress Software для СУБД Progress.
 QJ ( «Прогресс») — китайский грузовой паровоз типа 1-5-1, выпускавшийся в 1956—1988 годах.

Примечания